Жута:

 Жута, Аудрюс (род. 1969) — советский и литовский футболист, литовский футбольный арбитр.
 Жута, Леонард (род. 1992) — македонский и шведский футболист.